La Copa Africana de Clubes Campeones 1987 fue la vigésima tercera edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado el día 18 de diciembre, en el Estadio Internacional de El Cairo. Contó con la participación de 32 equipos, de los cuales siete de ellos clasificaron mediante una eliminatoria previa. El equipo ganador del evento fue Al-Ahly de Egipto, tras vencer en la final a doble partido por 0:0 y 2:0 a Al-Hilal de Sudán. De esta forma, Al-Ahly obtuvo su segundo título en este evento.

Ronda Preliminar 

|}
1 Sporting Moura abandonó el torneo. 
2 Old Edwardians FC abandonó el torneo.

Primera Ronda 

|}
1 Sporting Clube Bissau abandonó el torneo. 
2 Al-Itthad abandonó el torneo. 
3 AS Police fue descalificado después del primer juego por no pagar la inscripción de la Primera Ronda. 
4 Juvenil Reyes abandonó el torneo.

Segunda fase

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1987 en RSSSF

1987
Fútbol en 1987
Al-Ahly Sporting Club